Nowy Dziebałtów
 Stary Dziebałtów